Mount Vernon ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Mount Vernon (New South Wales) in New South Wales
 Mount Vernon (Western Australia) in Western Australia

in Großbritannien:
 Mount Vernon (Schottland)
 Mount Vernon (Glasgow)

in Singapur:
 Mount Vernon (Singapur)

in Südafrika:
 Mount Vernon, ein Stadtteil in Durban South Central, westlich des Hafens

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Vernon (Alabama) im Mobile County
 Mount Vernon (Fayette County, Alabama) im Fayette County
 Mount Vernon (Arkansas)
 Mount Vernon (Georgia)
 Mount Vernon (Illinois)
 Mount Vernon (Indiana)
 Mount Vernon (Iowa)
 Mount Vernon (Kentucky)
 Mount Vernon (Maine)
 Mount Vernon (Maryland)
 Mount Vernon (Michigan)
 Mount Vernon (Missouri)
 Mount Vernon (New Hampshire)
 Mount Vernon (New York)
 Mount Vernon (Ohio)
 Mount Vernon (Oregon)
 Mount Vernon (South Dakota), im Davison County
 Mount Vernon (Texas)
 Mount Vernon (Virginia)
 Mount Vernon (Washington)
 Mount Vernon (Wisconsin), im Dane County

Siehe auch:
 Landsitz Mount Vernon, Landsitz George Washingtons nahe Mount Vernon (Virginia)
 Mount Vernon Township